tm3 ist der Name folgender Fernsehsender:
 tm3 (1995) der Tele München Gruppe, der Bauer Verlagsgruppe und von Euvía Media; Sendeschluss 2001
 tm3 (2019), Nachfolgesender von Family TV (Sendestart de facto 2008)
 tm3+, Nachfolgesender von blizz (2014–2019); siehe tm3 (2019)